Tuba (instrument), een blaasinstrument
 Tuba (Benguet), een gemeente in de Filipijnse provincie Benguet
 Tuba (geslacht), een slakkengeslacht
 Cumulonimbus tuba, een wolkenzuil
 Tuba uterina, eileider
 het Filipijnse woord voor palmwijn
 Buis van Eustachius, tuba auditiva, een onderdeel van het menselijk lichaam